Poseidon kan syfta på:

 Poseidon – en gudagestalt inom grekisk mytologi
 Poseidon (film) – en film
 Poseidon (företag) – ett företag som tillverkar dykutrustning
 Poseidon (häst) – australisk galopphäst
 Poseidon (undervattensdrönare) - en rysk torped
 Poseidon med brunnskar – en staty i Göteborg
 Boeing P-8 Poseidon – ett ubåtsjakt- och havsövervakningsflygplan
 Bostads AB Poseidon – ett fastighetsbolag
 KBV 001 Poseidon – ett svenskt kustbevakningsfartyg
 SOS Poseidon – en film
 UGM-73 Poseidon – en ballistisk robot
 TOPEX/Poseidon - en jordresurssatellit
 4341 Poseidon - en asteroid